Филипп Ромби (, 3 апреля 1968 года, По, Франция) — французский композитор, автор музыки к таким фильмам как: «Новая война пуговиц», «Ангел», а также «Бобро поржаловать».

Избранная фильмография

Ссылки 
 Philippe Rombi fan site (Фан сайт)
 Philippe Rombi на Internet Movie Database

Примечания